Менлијус има више значења:
 Менлијус (Њујорк)
 Менлијус (Илиноис)